Kulgam (district), een district van het Indiase unieterritorium Jammu en Kasjmir
 Kulgam (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Kulgam